Libera – inne imię Prozerpiny, bogini, która w mitologii rzymskiej wraz z Liberem i Ceres współtworzyła triadę bóstw rolniczych
 Libera – londyński chór chłopięcy
 (771) Libera

Osoby noszące nazwisko Libera 
 Zdzisław Libera (ur. 1913, zm. 1998) – polski historyk literatury, powstaniec warszawski
 Anna Libera (ur. 1805 zm. 1886) – polska poetka
 Antoni Libera (ur. 1949) – polski tłumacz, pisarz, reżyser teatralny
 Piotr Libera (ur. 1951) – polski duchowny katolicki, biskup
 Rafał Libera (ur. 1978) – polski judoka
 Beata Małecka-Libera (ur. 1954) – lekarz, poseł na Sejm
 Zbigniew Libera (ur. 1958) – antropolog i etnolog
 Zbigniew Libera (ur. 1959) – artysta intermedialny